Ludolf Backhuysen (marynista) (1631-1708) 
 Ludolf Backhuysen (batalista) (1717-1782)